Baverstock ist der Familienname von:

 Alison Baverstock, britische Autorin
 Bert Baverstock (1883–1951), britischer Fußballspieler
 Donald Baverstock (1924–1995), britischer Fernsehproduzent
 Garry Baverstock (* 1949), australischer Architekt, Autor und Wissenschaftler
 Gillian Baverstock (1931–2007), britischer Autor
 James B. Baverstock (1741–1815), britischer Brauer und Radikaler
 John Baverstock (1785–1859), britischer Vermesser und Maler
 Peter R. Baverstock (* 1948), australischer Evolutionsbiologe und Zoologe
 Ray Baverstock (* 1963), britischer Fußballspieler

Baverstock steht für:
 Baverstock (Wiltshire), Dorf in England
 Isla Baverstock, chilenische Insel